St. Lucia und Ottilie steht für folgende Kirchengebäude:

 St. Lucia und Ottilie (Hechlingen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 St. Lucia und Ottilie (Höhnstedt), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 St. Lucia und Ottilia (Weilheim), Landkreis Donau-Ries, Bayern

Das Doppelpatrozinium ist auf den gemeinsamen Gedenktag der beiden Heiligen, am 13. Dezember, zurückzuführen.